

Cinema
The Arrival è un film horror del 1991 diretto da David Schmoeller 
The Arrival è un film thriller del 1996 diretto da David Twohy

Musica
The Arrival è un album della band svedese Hypocrisy
The Arrival è un album della band tedesca Deadlock

Libri 
"The Arrival"(l'approdo) graphic novel disegnata da Shaun Tan